Suckau ist der Familienname von

 Johannes Albrecht Suckau (1828–1891), deutscher Kaufmann
 Bruno Suckau (1903– nach 1961), deutscher Tontechniker